Крузенште́рн — многозначный термин:
 Крузенштерны — русский дворянский род, происходящий от Филиппа Крузиуса фон Крузенштерна.

Фамилия 
 
 Крузенштерн, Алексей Фёдорович (1813—1887) — начальник гражданского управления Закавказья; тайный советник.
 Крузенштерн, Иван Фёдорович (1770—1846) — русский мореплаватель.
 
 
 Крузенштерн-Петерец, Юстина Владимировна (1903—1983) — журналист, поэт русского зарубежья.
 Крузенштерн, Фёдор Карлович — (1823—1898) — вице-адмирал Российского императорского флота.
 Крузенштерна, Филипп (1598, по др. ист. 1597—1676) — немецкий и шведский дипломат, основатель российского дворянского рода Крузенштернов.

Топоним 
 Мыс Крузенштерна — мыс на Аляске; входит в состав .
 Бухта Крузенштерна — часть Анадырского залива, Чукотка. Названа в честь сына П. Крузенштерна.
 Бухта Крузенштерна — часть Залива Креста, Чукотка.
 Мыс Крузенштерна — мыс на острове Парамушир, Курильские острова.
 Губа Крузенштерна — залив в Карском море в районе полуострова Ямал.
 Гора Крузенштерна — гора на острове Северный, Новая Земля.
 Гора Крузенштерна — гора в Тонино-Анивском хребте, Сахалин.
 Остров Крузенштерна — восточный остров в группе островов Диомида; принадлежит США.
 Острова Крузенштерна — острова в Карском море. Названы в честь внука П. Крузенштерна.
 Проход Крузенштерна — юго-восточный проход между островами Цусима и островом Ике.
 Пролив Крузенштерна — пролив между островом Шиашкотан и островом Райкоке (Курильские острова).
 Риф Крузенштерна — риф-призрак в Тихом океане к югу от атолла Мидуэй.
 Атолл Крузенштерна — одно из исторических названий атолла, входящего в Маршалловы острова.
 Атолл Крузенштерна — одно из исторических названий атолла, входящих в архипелаг Туамоту.
 Крузенштерн — нефтегазоносное месторождение объёмом 960 км³.

Другое 
 «Крузенштерн и пароход» — авангардная клезмер-джаз-рок-группа, созданная русскоязычными музыкантами из Тель-Авива.
 Барк «Крузенштерн» — учебный парусник, названный в честь Ивана Фёдоровича Крузенштерна.
 Кратер Крузенштерн — крупный древний ударный кратер в южной материковой области видимой стороны Луны.